Зейдлицы () — немецкий силезский дворянский род, впервые упоминаемый в 1287 году.

История 
Основываясь на их именах, историк Иоганн Синапиус подозревал вандальское происхождение семьи фон Зейдлиц и упоминает в своих «Силезских курьезах», что они, как предполагалось, были рыцарями ещё во время вендских войн около 931 года. Также сообщается, что в 627 году Роберт Зейдлиц был рыцарем в экспедиции на Святую Землю. Говорят, что в середине VII века некий Бернхард Зейдлиц (ум. в 653 году в Риме) был церемониймейстером папы римского Евгения I, а в 1010 г. Конрад Зейдлиц являлся кантором собора в Бамберге.

Семья впервые появляется в документе 12 июня 1287 года вместе с Отто де Сиделич, другие члены семьи упоминаются в XIII в. как кастеляны и бароны, чьи владения находились в Тюрингии, Богемии и Силезии. Из-за идентичности герба предполагается родство с силезской династией Курцбах.

Род существует в трёх ветвях: Зейдлитц-Гохлау, Зейдлитц-Курцбах и Зейдлитц-Людвигсдорф, более подробное генеалогическое родство которых ещё не установлено.

Герб 
Фамильный герб изображает трех красных рыб, расположенных друг на друге в серебре. На намёте красно-белого шлема между красным и серебряным рогами буйвола с переплетениями изображены две наклоненных вверх турнирных пики с флагами смешанного цвета.

Известные представители 
 Эрнст Юлий фон Зейдлиц (1695—1766) — Граф Пейлау, основатель братской общины братьев в Гнаденфрайе, дядя приемной матери Карла фон Хольтея.
 Александр Готтлеб фон Зейдлиц (1700—1782) — прусский генерал-майор.
 Фридрих Зейдлиц-Курцбах (1721—1773) — прусский генерал кавалерии.
 Вальдемар фон Зейдлиц (1850—1922) — историк искусств.
 Эрнст Юлий фон Зейдлиц-Сандрецки (1863—1930) — немецкий аристократ и парламентарий.
 Адольф фон Зейдлиц (1865—1943) — государственный деятель.
 Вильфред фон Зейдлиц (1880—1945) — немецкий геолог и палеонтолог.
 Вальтер фон Зейдлиц-Курцбах (1888—1976) — немецкий военный деятель, генерал артиллерии

Примечания

Литература 
 Rudolph von Seydlitz und Kurzbach: Personal-Verzeichniß der jetzt lebenden Generationen des Geschlechts Seydlitz. Enners, Düsseldorf 1888 ()
 Jahrbuch des Deutschen Adels, Band 3, Verlag von W. T. Bruer, 1899, S. 424 (Digitalisat) und S. 436 (Digitalisat)
 Genealogisches Handbuch des Adels, Band 69, 1979
 Genealogisches Handbuch des Adels, Adelslexikon Band XIII, Band 128 der Gesamtreihe, C. A. Starke Verlag, Limburg (Lahn) 2002, S. 322—324

Ссылки 

 Familienverband von Seydlitz/Seidlitz
 Das Geschlecht von Seydlitz/von Seidlitz vom Ende des 13. Jh. bis zum Beginn des 15 Jh. PDF-Datei

Дворянские роды Германии